Драгољуб Петровић може да се односи на:

 Драгољуб Петровић (1919—1994), генерал-пуковник ЈНА и народни херој Југославије. 
 Драгољуб Петровић (1923—1984), глумац 
 Драгољуб Петровић (1935), професор Филозофског факултета у Новом Саду
 Драгољуб Петровић (1970), новинар

Види још 
 Драгомир Дража Петровић